Flirten, een vorm van communicatie
 Flirt (film), een film uit 2005
 Stadler FLIRT, een treinstel
 NS FLIRT, een treinstel